Damernas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 22 och 23 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Australiska Mollie O'Callaghan tog mästerskapets andra guld efter ett lopp på 52,67 sekunder. Silvret togs av svenska Sarah Sjöström som tog sin totalt 17:e VM-medalj i karriären och bronset gick till amerikanska Torri Huske.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 22 juni klockan 09:00.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 22 juni klockan 18:11.

Final
Finalen startade den 23 juni klockan 18:02.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022